Ульга́т, Ульґат () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на захід від Парижа, 26 км на північний схід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2233,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ульгат на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Джерела 
 Marcel Miocque, Huguette Vernochet, Alain Bertaud et Lise Dassonville-Agron (2001) Houlgate, entre mer et campagne, éditions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau,

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кальвадос